3 miejscowości w Estonii:
 Kõrveküla – alevik w prowincji Tartu, w gminie Tartu.
 Kõrveküla – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Kadrina.
 Kõrveküla – wieś w prowincji Lääne Viru, w gminie Tapa.